Bowles ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Parker Bowles (* 1939), britischer Offizier
 Caroline Bowles (1786–1854), englische Schriftstellerin
 Chester Bowles (1901–1986), US-amerikanischer Politiker
 Cyril Bowles (1916–1999), britischer Bischof
 Edward Augustus Bowles (1865–1954), englischer Botaniker
 Erskine Bowles (* 1945), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Frank Bowles, Baron Bowles (1902–1970), britischer Jurist und Politiker der Labour Party
 Gary Ray Bowles (1962–2019), US-amerikanischer Serienmörder
 Henry L. Bowles (1866–1932), US-amerikanischer Politiker
 Jane Bowles (1917–1973; geborene Jane Auer), US-amerikanische Schriftstellerin und Dramatikerin
 John Bowles (1701–1779), englischer Zeichner, Kupferstecher, Graphiker und Verleger 
 Lauren Bowles (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin

 Peter Bowles (1936–2022), britischer Film- und Theaterschauspieler
 Richard Spink Bowles (1912–1988), kanadischer Rechtsanwalt und Vizegouverneur
 Samuel Bowles (* 1939), US-amerikanischer Ökonom
 Sharon Bowles (* 1953), britische Politikerin (Liberal Democrats)
 Stan Bowles (* 1948), englischer Fußballspieler 
 Thomas Bowles (1926–2000), US-amerikanischer Saxophonist
 Thomas J. Bowles (* 1950), US-amerikanischer Physiker
 Todd Bowles (* 1963), US-amerikanischer Footballspieler und -trainer
 William Lisle Bowles (1762–1850), englischer Dichter und Kritiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bowles (Alabama)
 Bowles (Kalifornien)
 Bowles (Mississippi)
 Bowles (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bowles Hall, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 89000195
 Bowles House, in Westminster, Connecticut, ID-Nr. 88002308
 Bowles Site, in Rochester, Kentucky, ID-Nr. 86000656
 Bowles-Cooley House, in Aspen, Connecticut, ID-Nr. 87000188

Siehe auch:
 Bowles Lake
 Camilla Mountbatten-Windsor, Duchess of Cornwall (geschiedene Parker-Bowles)
 Boles